Михаэль Борреманс (, 1963, Герардсберген, Бельгия) — современный бельгийский художник, живёт и работает в Генте. В 2011—2012 гг. Обладатель премии Фламандского сообщества Бельгии в области изобразительного искусства.

Биография 
Работая исключительно с графикой Борреман только в возрасте 35 лет обратился к живописи.
До 2000 года творчество Михаэля Борреманса показывалось только в маленьких галереях. 

Стилистически и концептуально его стиль похож на сюрреализм. В своём творчестве Борреманс предпринимает попытку соединить живописные сюжеты 18-19 веков с критикой современности и человеческого общества. Зачастую он находит вдохновение в произведениях старых мастеров или ретрофотографиях.

С недавнего времени наряду с живописью Борреманс стал использовать киноплёнку. Живопись Михаэля Борреманса очень своеобразна, герои его картин всегда изображены в центре полотна, их лица прикрыты, а фигуры выражают полную отрешенность. 

Картины и рисунки Борреманса отличаются реализмом. — очень реалистические и детальные.  Борреманс часто использует старые рисунки из своей коллекции как основу для новых картин.

В его произведениях прослеживается сходство с работами таких художников как Джеймс Энсор, Марсель Бротарс, Джорджо де Кирико, Рене Магритт и Веласкеса

Его картины очень популярны в США и находятся в коллекциях музеев современного искусства в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Творчество 
 Грустная Девушка (Sad Girl)
 Честные Способы, чтобы воспринять Окружающую Среду (Honest Ways of Percepting Your Environment)
 Дом Шанса (The House of Opportunity)
 Дом Шанса: Натянутая Модель (The House of Opportunity: Stretched Model) 2004—2005
 Дом Шанса: Вуду (The House of Opportunity: Voodoo) 2004—2005
 Процесс заполнения (The Filling)
 Открытие Дома «О» (The House of O Discovered) 2003—2005
 Путешествие: Настоящие цвета (The Journey: True colours)
 Дом шанса: Редчайшая Возможность (The House of Opportunity: the Chance of a Lifetime)
 Единорог (Unicorn)

Борреманс известен во всем мире, потому что его рисунки и картины были выставлены на разных выставках. Его произведения были например показаны на персональных выставках в музее современного искусства в Базеле (2004), в городском музее современного искусства (S.M.A.K.) в Генте (2004), в музее искусства Кливленда (2004), в фонде современного искусства (Parasol unit foundation) в Лондоне (2005), в королевской академии Xaйберниан (The Royal Hibernian Academy), Галерея Галлахер, Дублин (2005) и в Красном Доме (La Maison Rouge) в Париже (2006).

Выставки

Литература 
 2005 Михаэль Борреманс: Перформанс, Тексты Патрик Мёрфи, Зиба Де Век и Ханс Рудольф Рест, Издательство Hatje Cantz
 2005 Современное искусство в Бельгии 2006, Редакция: Best of Publishing, Брюссель (Бельгия)
 2004 Михаэль Борреманс: Рисунки, Музей современного искусства Базеля, Издательство Buchhandlung Walther König Кёльн, 2004
 2003 Михаэль Борреманс, Редакция: городской музей современного искусства (S.M.A.K.), Тексты Анн Демеестер

Примечания 
 https://web.archive.org/web/20130424132349/http://smak.be/collectie_kunstenaar.php?la=nl&kunstenaar_id=41
 http://focus.knack.be/entertainment/cultuur/beeldende-kunst/michael-borremans-wint-vlaamse-cultuurprijs-voor-beeldende-kunst/article-4000210355981.htm  (недоступная ссылка)
 https://web.archive.org/web/20160306132902/http://www.galeries.nl/mnkunstenaar.asp?artistnr=12703&vane=1&em=&meer=&sessionti=283347437
 http://www.otdix.ru/countries/Austria/news/449182/
 http://www.artfinding.com/Biography/Borremans-Michael/9949.html?LANG=ru
 https://web.archive.org/web/20130614045451/http://track.be/nl/index.php/kunstenaars/detail/michael_borremans
 http://www.cultuurprijzen.be/2011/beeldende-kunst

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070421085514/http://www.zeno-x.com/artists/michael_borremans.htm
 http://www.artnet.com/artists/micha%C3%ABl-borremans/

Современные художники Бельгии